Allan Jaffe, Amerikaans jazztubaïst
 Arthur Jaffe, Amerikaans wiskundig natuurkundige
 David Jaffe,  Amerikaans computerspelontwerper
 Herb Jaffe,  Amerikaans filmproducent en ondernemer
 Marielle Jaffe,  Amerikaans model en actrice
 Peter Jaffe, Brits zeiler, winnaar olympisch zilver in 1932
 Robert Jaffe, Amerikaans producent
 Rona Jaffe, Amerikaans schrijfster
 Sam Jaffe, Amerikaans acteur
 Walter Jaffe, Nederlands hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, bekend van het Jaffe Profiel
 Jaffe Vink, Nederlands filosoof en publicist

 Edgar Jaffé, Duits econoom
 Hans Jaffé, Nederlands kunstcriticus

Zie ook 
 Jaffa